Rudna kan syfta på följande platser:

Tjeckien 

 Rudná (ort), Mellersta Böhmen, 
 Rudná (berg), Mähren-Schlesien, 

Robotskapade Tjeckienförgreningar